Бахрейн участва на 9 летни олимпийски игри и никога не е участвал на зимни олимпийски игри.

Страната печели първия си олимпийски медал, бронзов в бягането на 1500 метра за жени, когато натурализираната етиопка Марям Юсуф Джамал печели състезанието на 10 август 2012 г. на летните олимпийски игри в Лондон. На летните олимпийски игри в Пекин през 2008 г. натурализираният мароканец Рашид Рамзи е награден със златен медал в бягането на 1500 метра, но той му е отнет по-късно заради допинг.

Таблици с медали

Медали от летни олимпийски игри

Медали по спорт от летни олимпийски игри

Списък с медалисти 

Бележка: Ако МОК преразпредели медалите на 1500 метра жени поради дисквалификацията на победителката Асли Шакир Алптекин, Марям Юсуф Джамал би получила сребърен медал.

Външни препратки 
 
 
 
  

Спорт в Бахрейн
Страни на олимпийските игри